Бомон (, букв. «красивая гора») — название десятков городов и замков.

Фамилия 
 Бомоны (де Бомон; ) — англо-французский дворянский род нормандского происхождения
 Бомонты (де Бомонт; ) — наваррская ветвь дома Капета, глава которой носил титул графа де Лерин.
 Бомон, Максим (род. 1982) — французский спринт каноист.
 Бомон, Марк-Антуан (1763—1830) — французский военный деятель, дивизионный генерал.
 Бомон, Юг де (1874—1947) — французский художник.
 де Бомон (Шарль д’Эон де Бомон / мадмуазель де Бомон, 1728—1810) — французский дворянин, тайный агент, известный фехтовальщик.
 Дотишамп, Жан Терез Луис де Бомон (1738—1831) — французский и российский генерал из той ветви аристократической семьи де Бомон, которая носила титул маркизов Отишама.
 Дотишамп, Шарль Мари де Бомон (1770—1859) — французский вандейский генерал, племянник предыдущего.

Топоним

Бельгия 
 Бомон () — коммуна в бельгийской провинции Эно

Франция 
 Бомон () — коммуна во французском департаменте Ардеш региона Рона — Альпы
 Бомон () — коммуна во французском департаменте Коррез региона Лимузен
 Бомон () — коммуна во французском департаменте Жер региона Юг — Пиренеи
 Бомон () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия
 Бомон () — коммуна во французском департаменте Верхняя Луара региона Овернь
 Бомон () — коммуна во французском департаменте Пюи-де-Дом региона Овернь
 Бомон () — коммуна во французском департаменте Верхняя Савойя региона Рона — Альпы
 Бомон () — коммуна во французском департаменте Вьенна региона Пуату — Шаранта
 Бомон () — коммуна во французском департаменте Йонна региона Бургундия
 Бомон-ан-Аргон — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Бомон-ан-Бен — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия
 Бомон-ан-Ож () — коммуна во французском департаменте Кальвадос региона Нижняя Нормандия
 Бомон-де-Пертюи — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег
 Бомон-дю-Ванту — коммуна во французском департаменте Воклюз
 Бомон-дю-Перигор () — коммуна во французском департаменте Дордонь региона Аквитания, до 2001 года имела название Бомон
 Бомон-ле-Роже () — коммуна во французском департаменте Эр региона Верхняя Нормандия
 Бомон-сюр-Венжан — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия
 Бомон-сюр-Лез — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи
 Бомон-сюр-Сер — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия
 Бомон-сюр-Уаз () — коммуна во французском департаменте Валь-д’Уаз региона Иль-де-Франс
 Бомон-сюр-Уаз — феодальное владение на севере Иль-де-Франса, существовавшее в XI—XVIII веках.

Другое 
 Бомон () — сорт французского сыра, производимого в Верхней Савойе
 Бомон — кратер на видимой стороне Луны.
 Жосслен Бомон — вымышленный персонаж, главный герой фильма «Профессионал».

См. также

Примечания